Jiří Novák, calciatore cecoslovacco nato nel 1945.
 Jiří Novák, calciatore cecoslovacco nato nel 1969.
 Jiří Novák, tennista ceco.
 Jiří Novák, pallavolista ceco.
 Jiří Novák, hockeista su ghiaccio ceco.